Lill-Grössjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Grössjön (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun och Sollefteå kommun,  (22,9 ha)
Lill-Grössjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (21,5 ha)

Se även
Grössjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn